Niemcy:
 Blankenheim – dzielnica Bebry
 Blankenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Blankenheim – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz

Osoby:
 Friedrich von Blankenheim – biskup
 Toni Blankenheim – niemiecki śpiewak operowy

Zobacz też:
 Blankenhain